Der Sporting Challenger 2005 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 29. Mai 2005 in Turin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2005
Tennisturnier in Turin